Янгиабад () — название населённых пунктов в Узбекистане:

 Янгиабад — город в Ташкентской области.
 посёлок городского типа:
 Янгиабад — в Андижанском районе Андижанской области.
 Янгиабад — в Янгиабадском районе Джизакской области.
 Янгиабад — в Китабском районе Кашкадарьинской области.
 Янгиабад — в Ангорском районе Сурхандарьинской области.
 Янгиабад — в Сардобинском районе Сырдарьинской области.